Plusieurs gares ferroviaires portent le nom d’Anvers :

Gares en service

Voyageurs 

 Gare d'Anvers-Central ;
 Gare d'Anvers-Berchem ;
 Gare d'Anvers-Luchtbal ;
 Gare d'Anvers-Noorderdokken ;
 Gare d'Anvers-Sud (simple halte remplaçant une grande gare démolie en 1965).

Marchandises uniquement 

  ;
 Gare d'Anvers-Kiel ;
Gare d'Anvers-Schijnpoort.

Anciennes gares 

 Gare d'Anvers-Est (première du nom, remplacée par Anvers-Central) ;
 Gare d'Anvers-Borgerhout (renommée Anvers-Est en 1930) ;
 Gare d'Anvers-Dam ;
  ;
   (sur la rive droite de l'Escaut).

Anvers